«Гетто» — название нескольких фильмов:
* «Гетто» — литовско-немецкий фильм-драма 2006 года Аудрюса Юзенаса.
 «Гетто» — российский документальный фильм 2021 года Николая Сванидзе.